Le Poët (Hautes-Alpes)
ook:
Le Poët-Célard, Drôme 
Le Poët-Laval, Drôme 
Le Poët-Sigillat, Drôme 
Le Poët-en-Percip, Drôme